Jakob Steiner, matemático suíço
Max Steiner
Rudolf Steiner
Scott Steiner

Desambiguações de sobrenomes
Sobrenomes da língua alemã